Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Mark Edmondson 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 John McEnroe (primo turno)
 Gene Mayer (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)

 Eliot Teltscher (primo turno)
 Steve Denton (quarti di finale)
 Kevin Curren (primo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1983